2005 Голяма награда на САЩ е 31-вото за Голямата награда на САЩ и девети кръг от сезон 2005 във Формула 1, провежда се на 19 юни 2005 година на пистата Индианаполис, Индиана, САЩ.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на САЩ
Спорт в Индианаполис